Список нагород та номінацій американської акторки та співачки Гіларі Дафф.

Bogart Children's Choice Awards

|-
| style="text-align:center;"|2006
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Bogart Children's Choice Awards|Honor Award
|

Bravo Otto

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best Actress - Silver 
|

Channel V Thailand Music Video Awards

|-
| style="text-align:center;"|2003
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
|Most Popular International New Artist
|
|-

Disney Channel Kids Awards

|-
| style="text-align:center;"|2002
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Kids Awards 
|
|-

DVD Exclusive Awards

|-
|rowspan=2|2005
|Гіларі Дафф
|Triple Threat (Sales of DVDs in movies, television shows and music)
| 
|-
|The Girl Can Rock
|Best Overall Music Program DVD
|

Fort Myers Beach Film Festival Award

|-
|2003
|Гіларі Дафф
|Rising Star of the Year
|

Golden Raspberry Awards

|-
|2004
|Історія Попелюшки/Піднеси свій голос
|rowspan=3|Worst Actress
|
|-
|2005
|Гуртом дешевше 2/Ідеальний чоловік
|
|-
|rowspan=2|2006
|rowspan=2|Матеріальні дівчата
|
|-
|Worst Screen Couple (разом з Гейлі Дафф)
|

Juno Awards

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Metamorphosis
| International Album of the Year
|
|-

People's Choice Awards

|-
| style="text-align:center;"|2016
| rowspan="2"| Юна
| rowspan="2"|  Favorite Cable TV Actress
|
|-
| style="text-align:center;"|2017
|
|-
|}

MTV Awards

MTV Video Music Awards

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|"Come Clean"
| Best Pop Video
|

Los Premios MTV Latinoamérica

|-
| style="text-align:center;"|2004
| rowspan="4" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| rowspan="3" style="text-align:left;"|Best Pop Artist — International
| 
|-
| style="text-align:center;"|2005
| 
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2007
| 
|-
|| Fashionista Award — Female
| 
|-

MTV TRL Awards (USA)

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Fake ID (Best Artist Under 21)
| 
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2006
| rowspan="2" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Fake ID  (Best Artist Under 21)
| 
|-
| Quit Your Day Job
| 

MTV Europe Music Awards

|-
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best New Act
|
|-

MTV TRL Awards (Italy)

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2006
| rowspan="5" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best New Artist
| 
|-
| First Lady
| 
|- 
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2007
| First Lady
| 
|- 
| Best Riempipiazza
| 
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2009
| First Lady
| 
|-
| "Reach Out"
| Best Number One of the Year
| 

TMF Holand Awards

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best Newcomer
| 
|-

Much Love Animal Benefit Awards

|-
| style="text-align:center;"|2006
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Much Love Animal Award|Won for humanitarian work involving animals.| 
|-

MuchMusic Video Awards

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2007
| rowspan="2" style="text-align:left;"|"With Love"
| Best International Video
|
|-
| People's Choice Favourite International Artist
|
|-

MVPA Awards

|-
| style="text-align:center;"|2006
| style="text-align:left;"|Play with Fire| Best Direction Of A Female Artist Directed by: Alex and Martin
|
|-

Nickelodeon Awards

Kids' Choice Awards

|-
|2002
|rowspan=2|Ліззі Макгвайр|Favorite Television Actress
|
|-
|2003
|Favorite Female TV Star
|
|-
|rowspan=2|2004
|Ліззі Макгвайр|Favorite Female TV Star
|
|-
|Гіларі Дафф
|Favorite Female Singer
|
|-
|rowspan=3|2005
|Гіларі Дафф
|Favorite Female Singer
|
|-
|Історія Попелюшки|Favorite Movie Actress
|
|-
|Ліззі Макгвайр|Favorite TV Actress
|
|-
|2006
||Гіларі Дафф
|Favorite Female Singer
|
|-

Australian Kids' Choice Awards

|-
|2003
|rowspan=6|Гіларі Дафф
|Fave TV Star
|
|-
|2004
|Fave TV Star
|
|-
|2005
|Fave Movie Star
|
|-
|rowspan=2|2006
|Fave Movie Star Female
|
|-
|Fave International Artist
|
|-
|2007
|Fave International Singer
|

Nickelodeon Italy Awards

|-
|2007
|Гіларі Дафф
|Favorite International Artist
|

UK's Kids' Choice Awards

|-
|2007
|Гіларі Дафф
|Best Female Singer
|

Radio Disney Music Awards

|-
| rowspan="6" style="text-align:center;"|2003
| rowspan="3" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
|Female With The Most Style
|
|-
|Best New Artist
|
|-
|Best Female Singer
|
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"|So Yesterday
|Best Video That Rocks
|
|-
|Best Song
|
|-
|Song That Makes You Turn Up The Radio
|
|-
| rowspan="6" style="text-align:center;"|2004 
| rowspan="3" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
|Best Female Singer
|
|-
|Best Actress Turned Singer
|
|-
|Most Stylish Singer
|
|-
|Come Clean
|Best Song
|
|-
|The Math
|Best Homework Song
|
|-
|Гіларі Дафф та Гейлі Дафф
|Most Rockin' Relatives
|
|-
| rowspan="3" style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best Female Artist
|
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"|Wake Up
| Best Song
|
|-
| Best Video That Rocks
|
|-

Teen Choice Awards

|-
| rowspan="4" style="text-align:center;"|2003
| rowspan="2" style="text-align:left;"|Кіно про Ліззі Макгвайр
| Choice Movie Breakout Star - Female
| 
|-
| Choice Movie Actress - Comedy
| 
|-
| style="text-align:left;"|Ліззі Макгвайр
| Choice TV Actress - Comedy
| 
|-
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Choice TV Hottie
| 
|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гуртом дешевше
| Choice Movie Blush
| 
|-
| rowspan="5" style="text-align:center;"|2005
| rowspan="5" style="text-align:left;"|Історія Попелюшки
| Choice Movie Blush Scene
| 
|-
| Choice Movie Actress: Comedy
| 
|-
| Choice Movie Chemistry 
| 
|-
| Movie Liplock 
| 
|-
| Choice Movie Love Scene 
| 
|-
| style="text-align:center;"|2006
| style="text-align:left;"|Гуртом дешевше 2 & Ідеальний чоловік
| Movies - Choice Actress: Comedy
| 
|-
| style="text-align:center;"|2007
| style="text-align:left;"|"With Love"
| Choice Love Song
| 
|-
| style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:left;"|Пліткарка
| Choice TV: Female Scene Stealer
| 
|-
|2017
|Юна
|Choice TV Summer Actress
|
|-

VH1 Awards

|-
| style="text-align:center;"|2003
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| VH1 Big In 2003 Awards|Best Breakthrough
|

Young Artist Awards

|-
| style="text-align:center;"|1999
| style="text-align:left;"|Каспер зустрічає Венді
| Best Performance in a TV Movie
| 
|-
| style="text-align:center;"|2000
| style="text-align:left;"|Колекціонер душ
| Best Supporting Young Actress
| 
|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2002
| rowspan="3" style="text-align:left;"|Ліззі Макгвайр
| Best Performance in a Pilot 
| 
|-
| Best Performance in a TV Comedy Series
| 
|-
| style="text-align:center;"|2003
| Best Performance in a Pilot 
| 
|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гуртом дешевше
| Best Young Ensemble in a Feature Film 
| 
|-
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| [Young Hollywood Award| Today's Superstar
| 
|-

World Music Awards

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best Selling New Female Artist
| 
|-

Інші нагороди та номінації

AOL Awards

|-
| style="text-align:center;"|2004
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| AOL Year End Awards|Most Searched For Person Of The Year Teen Category
|

Basenotes Awards

|-
| style="text-align:center;"|2008
| style="text-align:left;"|With Love... Hilary Duff| Annual Basenotes Awards|Best Celebrity Women's Fragrance 
| 

Blender Magazine Awards

|-
| rowspan="1" style="text-align:center;"|2007
| rowspan="1" style="text-align:left;"|"Stranger"
| 2007 Blender Magazine Awards |Dangerously In Love Song Of The Year
|
|-

Cosmopolitan Magazine Awards

|-
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Cosmo Girl Awards|Born To Lead
| 

Seventeen Magazine Awards

|-
| style="text-align:center;"|2009
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Seventeen Magazine Awards|Style Star of the Year
| 

Sugar Magazine Awards

|-
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Sugar Magazine Awards|Woman Of The Year
| 

Portrait Magazine Awards

|- 
| rowspan="2"| 2009|| Гіларі Дафф|| Best Dressed Female Celebrity||  
|-
| |Гіларі Дафф|| Top Celebrity Under 30|| 
|-

 MuchMusic Viewer's Poll

|-
| rowspan="2"| 2007|| Гіларі Дафф|| Best Performance 2007 MuchMusic Video Awards||  
|-
| Гіларі Дафф || Most Coveted Closet (Best Overall Female Style)  ||  
|-

Rolling Stone Music Award

|-
| style="text-align:center;"|2003
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Teenage Artist Of The Year
| 
|-

US Weekly Hot Young Hollywood Awards

|-
| style="text-align:center;"|2005
| rowspan="1" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф та Гейлі Дафф
| US Weekly Hot Young Hollywood Awards|Hot Sister Style
| 

Us Weekly Style Awards

|-
| style="text-align:center;"|2005
| style="text-align:left;"|Гіларі Дафф та Гейлі Дафф''
|Best Sister Style
|
|-

StyleBistro Awards

|-
| style="text-align:center;"|2012
| rowspan="1" style="text-align:left;"|Гіларі Дафф
| Best Maternity Style Reader's Choice Winner
|

Списки

Askmen Top 99 Women

Журнал Billboard

MuchMusic

Журнал People

Portrait Magazine Top Celebs Under 30

Rolling Stone

Teen People 25 Hottest Stars Under 25

Zimbio

FHM & Maxim's Magazine Rankings

Примітки 

Гіларі Дафф
Гіларі Дафф